Het seizoen 1998/99 was het veertiende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Alle 16 clubs die bij de San Marinese voetbalbond waren ingeschreven speelden op dit niveau. Deze werden ingedeeld in twee willekeurige groepen, waarbij de drie best geklasseerde uit elke groep in een play-off uitmaakten wie zichzelf landskampioen mocht noemen. Titelverdediger SS Folgore/Falciano verloor de finale van de nacompetitie van SC Faetano. Faetano pakte op deze manier zijn tweede landstitel.

Clubs

Eindklassement

Groep A

Groep B

Uitslagen

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1998/99